Олег Александрович Лоевский, более известный под именем Олег Кассини (Oleg Cassini; ) — американский  одежды русского происхождения, известный своим браком с кинодивой Джин Тирни и тем, что одевал Жаклин Кеннеди. Его костюмы носили звёзды во многих голливудских фильмах.

Биография 
Родился в Париже 11 апреля 1913 года в семье русского дипломата Александра Лоевского и графини Маргариты Кассини, дочери А. П. Кассини. После революции семья переехала в Италию, во Флоренцию. Там, в Академии искусств, Олег получил образование. Работать как модельер начал в Париже в 1935 году.

В 1936 году Лоевский, приняв аристократическую фамилию матери, переехал в Нью-Йорк, где вскоре открыл свою студию дизайна. Затем стал дизайнером голливудских киностудий Paramount и 20th Century Fox.

В 1942 году ушёл добровольцем на фронт. С 1950 года, после открытия в Нью-Йорке собственной фирмы по оптовой продаже одежды, началась его мировая слава. В 1960 году он был объявлен официальным модельером первой леди США Жаклин Кеннеди.

Кассини увлекался теннисом, участвовал в соревнованиях. Любил кататься на лыжах.

Личная жизнь 
2 сентября 1938 года в Элктоне Кассини женился на актрисе Мэри Фарни, известной по фильму «Клеопатра» 1934 года. Однако уже в 1940 году пара развелась.

2 июня 1941 года Кассини вновь женился — на актрисе Джин Тирни. 15 октября 1943 года у пары родилась дочь Антуанетта-Дарья. Во время беременности Джин переболела краснухой, и Антуанетта-Дарья родилась недоношенной, почти слепой, глухой и с повреждениями мозга. Тем не менее Антуанетта-Дарья дожила до старости и умерла в 2010 году.

Супруги разошлись 20 октября 1946 года. По заключённому вскоре соглашению сторон, половина совместно нажитого имущества отходила на содержание и лечение дочери-инвалида. Окончательно развод был оформлен 13 марта 1948 года. Однако уже 19 апреля 1948 года «Лос-Анджелес Таймс» сообщила, что пара воссоединилась без повторного вступления в официальный брак.

Вторая дочь, Кристина (Тина), родилась 19 ноября 1948 года. В то время отцовство Олега было предметом интриг и спекуляций, поскольку, по слухам, у Джин были связи с Говардом Хьюзом, Тайроном Пауэром, Джоном Фицджеральдом Кеннеди и .

Олег и Джин сохраняли хорошие отношения вплоть до смерти Джин в 1991 году.

В 1954 году Кассини встречался и был помолвлен с актрисой Грейс Келли, однако свадьба не состоялась, родители Грейс были против.

В 1968 году на Сардинии Олег познакомился с американкой греческого происхождения, Марианной Нестор, с которой прожил весь остаток своей жизни, более 30 лет. В 1971 году пара поженилась, однако факт женитьбы оставался в тайне вплоть до смерти Олега в 2006 году. Обнародование информации о браке вызвало множество слухов и спекуляций, особенно на фоне споров из-за наследства.

На протяжении всей своей жизни Олег имел множество романов и слыл ловеласом.

У Олега Кассини был брат, журналист Игорь Кассини.

Смерть 
Олег Кассини умер от осложнений аневризмы в  в 2006 году, прожив почти 93 года.

После смерти Олега его наследство стало предметом длительных судебных разбирательств между Марианной Нестор и дочерью Олега Кристиной Кассини, имевших широкое освещение в прессе.

Примечания

Ссылки 
 Памяти Олега Кассини. 10 августа 2010 г. Журнал Taki’s Magazine (англ. яз. )
 http://www.svoboda.org/a/28385236.html  1997 год. Первая часть передачи — рассказ об Олеге Кассини, интервью с ним.

Участники Второй мировой войны